Greß ist der Familienname folgender Personen:

 Frank-Harald Greß (* 1935), deutscher Orgelsachverständiger und Autor
 Franz Greß (* 1941), deutscher Politikwissenschaftler
 Gerhard Greß (* 1946), deutscher Redakteur 
 Wilhelm Greß (1885–1957), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wolfgang Greß (1929–2000), deutscher Politiker (SED), Wirtschaftsfunktionär der DDR

Siehe auch:
 Gress